

Условные обозначения

Класс «А». Высшая лига

ЦСКА 
Старший тренер: змс, зтр СССР Анатолий Тарасов.
Тренер: змс Константин Локтев.

«Спартак» Москва 
Старший тренер: змс Вячеслав Старшинов.
Тренер: мс Валерий Фоменков.

«Крылья Советов» Москва 
Старший тренер: мс, зтр СССР Борис Кулагин.
Тренер: зтр РСФСР Виталий Ерфилов.

«Динамо» Москва 
Старший тренер: змс, зтр СССР Аркадий Чернышёв.

«Торпедо» Горький 
Старший тренер: мс Александр Прилепский.
Тренер: мс Александр Рогов.

«Химик» Воскресенск 
Старший тренер: мс, зтр СССР Николай Эпштейн.
Тренер: мс, зтр РСФСР Александр Кашаев.

СКА Ленинград 
Старший тренер: змс, зтр СССР Николай Пучков.
Тренер: мс Валерий Шилов, мс, зтр РСФСР Валериан Пецюкевич.

«Трактор» Челябинск 
Старший тренер: мс Виктор Столяров (до декабря), мс Альберт Данилов (с января).
Тренер: мс Виктор Соколов.

«Автомобилист» Свердловск 
Старший тренер: зтр РСФСР Владимир Шумков (начало сезона), мс, зтр РСФСР и УССР Дмитрий Богинов (конец сезона).
Тренер: мс Эдуард Поляков.

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Хоккей. 1972-1973. Справочник-календарь. Ленинград. 1972 г.
 Хоккей. 1973-1974. Календарь-справочник. Ленинград. 1973 г.

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой